Рукав Ориона - спиральный рукав Млечного Пути, в котором находится наша Солнечная Система.
 Рука Ориона - коллективный онлайн проект по созданию научно-фантастического мира